Nasta ist der Familienname der folgenden Personen:
 Kyle Nasta (* 1993), US-amerikanischer Fußballtorhüter 
 Marius Nasta (1890–1965), rumänischer Arzt und Wissenschaftler